Abaixo a lista de municípios do estado de Pernambuco por PIB per capita. Os valores foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em dezembro de 2014 e são referentes ao ano de 2012.

Ver também 
 Lista de municípios de Pernambuco por PIB

PIB
Pernambuco